Ченцово — название населённых пунктов в России.

 Ченцово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Ченцово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Ченцово — деревня в Сусанинском районе Костромской области.
 Ченцово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Ченцово — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Ченцово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Ченцово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Ченцово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Ченцово — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Ченцово — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Ченцово — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

См. также 
 Ченцов
 Ченцы